Вы́борово — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района около озера
Щирское, на автодороге 58К-364 «Струги Красные — Ляды».

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Щирского погоста Шелонской пятины упоминались деревни Выборово и Выборовое Малое.
  
До прихода советской власти — имение.

В 1918-23 гг. — центр Выборовского сельсовета Яблонецкой волости Лужского уезда.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

В 1947-48 гг. в деревню переселили жителей деревни Заборовье Логовещенского сельсовета из-за расширения артполигона.
 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Выборово вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
В 1910-18 годах действовало образцовое молочное хозяйство «Выборово» имения Выборово.

Транспорт 
Деревня доступна по дороге регионального значения. Остановка общественного транспорта «Выборово».

Примечания

Литература 
Выборово//Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 186—187.
Населённые пункты Струго-Красненского района